Парламентарните избори се провеждат на 17 август 1919 г. в Царство България и са за XVIII обикновено народно събрание.

Спечелени са от Българският земеделски народен съюз, който печели 77 места.

Резултати 

¹ Независимите земеделци са бивши членове на БЗНС.

Източници 

1919
История на България (1918 – 1945)
Избори през 1910-те
1919